Pine Creek ist der Name folgender 

Orte:

in Australien:
 Pine Creek (Northern Territory)

in Kanada:
 Pine Creek (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Pine Creek (Michigan)
 Pine Creek (Minnesota)
 Pine Creek (Montana)
 Pine Creek (New York)
 Pine Creek (Tennessee)
 Pine Creek (West Virginia)
 Pine Creek (Wisconsin), im Trempeauleau County
 Big Pine Creek (Kalifornien)

Fließgewässer:
 
in Australien:
 Pine Creek (Cullen River), Nebenfluss des Cullen River im Northern Territory
 Pine Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Pine Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Pine Creek (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River (Bow River) in Western Australia

in Kanada:
 Pine Creek (Atlin Lake), Zufluss des Atlin Lake in British Columbia

in Iowa, Vereinigte Staaten:
 Pine Creek (Canoe Creek)
 Pine Creek (Iowa River)
 Pine Creek (Upper Iowa River)
 Pine Creek (Volga River)
 Pine Creek (Wapsipinicon River)

in Nevada, Vereinigte Staaten:
 Pine Creek (Humboldt River)

in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:
 Pine Creek (Lower Allegheny River), Nebenfluss des Allegheny River
 Pine Creek (Mahantango Creek)
 Pine Creek (Penns Creek)
 Pine Creek (West Branch Susquehanna River), Nebenfluss des West Branch Susquehanna River

Siehe auch:
 Pine Tree Creek
 New Pine Creek